ВН — аббревиатура, может означать:

 Воздушная навигация (авиа)
 Враг народа (истор.)
 «Время новостей» (газета)
 Вакуумный насос (вакуум-насос)
 Высокое напряжение (электр., техн.)
 «Вести.Наука» (издание, СМИ)
 «Восток Нафта» (шведский инвестиционный фонд)
 Водный налог
 Вирусная нагрузка (мед.)
 Винтовой насос
 «Вечерний Новосибирск» (газета)
 «Вентспилс нафта» (латыш.: VN, Ventspils nafta, АО)

Сокращения
 вн. — винительный (падеж)
 вн. — внутренний

См. также 
 BH (лат.)